Вишняков () — російське прізвище. Відомі носії:
 Вишняков Альберт Олександрович (1983) — російський хокеїст.
 Вишняков Всеволод Володимирович (1875—?) — український військовик, підполковник Дієвої армії УНР.
 Вишняков Олег Володимирович — Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, бізнесмен, громадський діяч.

 Вишнякова Феодосія Тимофіївна — радянський і український організатор кіновиробництва.
Російські прізвища